George Puşcaş (Marghita, Rumania, 8 de abril de 1996) es un futbolista rumano. Juega de delantero en el Genoa C. F. C. de la Serie B.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway

Futbolistas de Rumania 
Futbolistas del Bihor Oradea
Futbolistas del Inter de Milán
Futbolistas del Football Club Bari 1908
Futbolistas del Benevento Calcio
Futbolistas del Novara Calcio
Futbolistas del Palermo Football Club
Futbolistas del Reading Football Club
Futbolistas del Pisa Sporting Club
Futbolistas del Genoa Cricket & Football Club en los años 2020
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Rumania
Futbolistas de la selección de fútbol de Rumania en los años 2010
Futbolistas de la selección de fútbol de Rumania en los años 2020